Bemahatazana (Miandrivazo), commune urbaine malgache
 Bemahatazana (Tsiroanomandidy), commune urbaine malgache